Марк Зу́рер (; родился 18 сентября 1951 года в Фюллинсдорфе, Швейцария) — швейцарский автогонщик, автогоночный инструктор и спортивный комментатор. Чемпион Европы Формулы-2 (1979), пилот Формулы-1 (—).

Общая информация 
Швейцарец был трижды женат: первой его супругой была Йоланда Эггер, второй — Кристина Зурер, третьей — Сильвия Рене Ариас; со своей последней супругой Зурер оформил отношения 3 декабря 2011 года. Первые две жены, как и Марк, пробовали себя за рулём в сравнительно крупных автоспортивных сериях: Йоланда выходила на старт гонок немецкой Формулы-3, а Кристина провела несколько десятков гонок в немецких кузовных первенствах. Кроме этого первая и вторая супруга Марка известны своими съёмками в мужских журналах.

Спортивная карьера 
Знакомство Зурера с автомобилями началось с работы в автомастерской в качестве механика и лишь позднее он попробовал свои силы как пилот. Отчасти из-за запрета на территории Швейцарии автоспортивных соревнования Марк долгое время являлся лишь одним из водителей на дорогах общего пользования и лишь с начала 1970-х годов постепенно забросил работу в автосервисе в угоду постепенно развивавшейся гоночной карьере, быстро прошедшей путь от картинговых гонок до вполне серьёзных и статусных европейских соревнований среди кузовной и формульной техники. Дебют в большом автоспорте произошёл в 1975 году, когда швейцарец попробовал свои силы в ряде немецких младших сериях на машинах с открытыми колёсами. Перспективный новичок быстро привлёк внимание менеджеров европейских автоспортивных программ и уже через год за развитие карьеры Зурера взялся руководитель программы BMW Motorsport Йохен Неерпаш, для начала пристроивший его в более сильную команду немецкой Формулы-3, где швейцарец смог быстро прибавить и длительное время борясь в лидирующей группе пелотона завершить чемпионат на втором месте.

В 1977-79 годах Марк делает следующий шаг в своей карьере, пробуя свои силы в кузовных гонках, выступая за BMW в DRM, а также постепенно пробуя технику класса Формула-2. Неплохо проявляя себя в обоих типах соревнований Зурер с 1978 года сосредоточился на выступлениях в европейской Формуле-2, где в течение двух лет был одним из быстрейших и стабильнейших пилотов пелотона, в итоге выиграв и личный титул. В конце 1979 года получилось найти финансирование и на следующий шаг в карьере: переход в чемпионат мира Формулы-1, где в течение следующих нескольких лет выступал в командах из второй половины стартового поля, проведя за это время 81 гонку, в которой 11 раз его машина финишировала в очковой зоне. Швейцарец не выделялся особой скоростью, но обладал определённой стабильностью, которая вместе с небольшим количеством спонсоров и вниманию к его персоне со стороны присутствовавшего в серии с 1981 года концерна BMW, в качестве одного из мотористов, позволяла ему год от года мало волноваться за своё место в пелотоне, иногда получая весьма конкурентоспособную технику. Расцвет этого периода карьеры приходится на несколько сезонов в середине 1980-х, когда Зурер регулярно боролся за место в Top10 в квалификации и время от времени имел шансы финишировать на подиумной позиции в гонке.

Окончание активной гоночной карьеры произошло относительно внезапно: Марк, кроме кольцевых гонок, с 1983 года время от времени пробовал себя и в различных ралли. Во время немецкого «Ралли Гессен», этапа чемпионата Европы, он попал в серьёзную аварию за рулём своего частного Ford RS200, стоившей жизни его штурману и множественных травм и ожогов для самого швейцарца. Постепенно оправившись от травм Зурер, тем не менее, долго не решался вернуться к активным выступлениям, перейдя на административную должность в автоспортивной программе BMW, позже входил в руководство программы концерна в STW.

В последние годы Марк активно сотрудничает с телевидением, работая на немецком телеканале  в качестве эксперта на трансляциях Формулы-1; а также появляясь в эфире швейцарского канала , являясь одним из ведущих местной автомобильной программы «Motorshow». Кроме этого Зурер не забывает автогоночную деятельность, сотрудничая со швейцарским и немецким автоклубами в их учебно-тестовых центрах в качестве одного из старших инструкторов. Кроме автомобилей одной из больших страстей швейцарца является конный спорт: со своих первых пилотских заработков он купил себе лошадь, а позже получил и лицензию профессионального наездника, став с 1987 года время от времени принимать участие в сравнительно серьёзных турнирах. Позже Марк стал владельцем собственного небольшого конного клуба в Испании, предлагая всем желающим услуги по обучению и тренировкам в конном спорте.

Статистика результатов в моторных видах спорта 

=== Европейская Формула-2 ===

Жирным выделен старт с поул-позиции, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Формула-1 

|-
!
! Team Ensign
! Ensign N179
! CosworthV8
! 

||
! НК
! 0
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Team ATS
! ATS D3
!rowspan=2| CosworthV8
!rowspan=2| 

||||||||||||||||||||
!rowspan=2| 22
!rowspan=2| 0
|-
! ATS D4
||||||||||||

||||
|-
!rowspan=2|
!Ensign Racing
!Ensign N180B
!rowspan=2| CosworthV8
! 

||||||||||||||||||
!rowspan=2| 16
!rowspan=2| 4
|-
! Theodore Racing
! Theodore TY01
! 
||||||||||||||

||
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Arrows Racing
!Arrows A4
!rowspan=2| CosworthV8
!rowspan=2| 

||

||
!rowspan=2|21
!rowspan=2|3
|-
!Arrows A5
||||||||||||||||||||||||||

||

|-
!
!Arrows Racing
!Arrows A6
! CosworthV8
! 

||
! 15
! 4
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Barclay NordicaArrows BMW
!Arrows A6
! CosworthV8
!rowspan=2| 

||

||||||||||||||||
!rowspan=2| 20
!rowspan=2| 1
|-
!Arrows A7
!BMWStr-4 t/c
||||||

||||||||

|-
!
!Motor RacingDevelopments Ltd.
!Brabham BT54
!BMWStr-4 t/c
! 

! 13
! 5
|-
!
!BarclayArrows BMW
!Arrows A8
!BMWStr-4 t/c
! 

! 26
! 0
|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 
 Статья на сайте grandprix.com

Картингисты
Автогонщики Швейцарии
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Швейцарии
Пилоты Формулы-1 из Швейцарии
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ensign
Пилоты Формулы-1, выступавшие на ATS (Auto-Technisches Zubehor)
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Theodore
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Arrows
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки
Раллисты Швейцарии
Комментаторы Формулы-1
Предприниматели Швейцарии
Телеведущие Швейцарии